Andrew Scott (acteur), een Iers acteur
 Andrew Scott (honkballer), een Australisch honkballer
 Andrew Scott Waugh, een Brits officier en landmeter
 Andy Scott (componist), een Brits componist, muziekpedagoog en saxofonist
 Andy Scott (kunstenaar), een Schots kunstenaar
 Andrew Scott (ruiter), een Nieuw-Zeelands ruiter
 Andrew Scott (fauna))

Zie ook 
 Andy Scott (doorverwijspagina)